Penge har flere betydninger:
 Penge – mønter og sedler
 Penge, London – forstad til London
 Penge (film) – dansk stumfilm fra 1916 instrueret af Karl Mantzius
 Penge (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1954 instrueret af Henning Carlsen